Сан Педро ел Чико има више значења:

 Сан Педро ел Чико (Сан Фелипе дел Прогресо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Педро ел Чико (Санто Томас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Педро ел Чико (Јевалтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику